Appelbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Binyamin Appelbaum (* 1978), US-amerikanischer Journalist
 Jacob Appelbaum (* 1983), US-amerikanischer Journalist und Spezialist für Computersicherheit
 Joel Appelbaum (* 1941), US-amerikanischer Physiker
 Josh Appelbaum, US-amerikanischer Fernseh- und Drehbuchautor, Showrunner und Filmproduzent
 Karl Appelbaum (1879–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Moshe Appelbaum (1887–1931), jüdisch-polnischer Maler, Grafiker und Bühnendesigner
 Paul S. Appelbaum (* 1951), US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch:
 Apelbaum
 Apfelbaum
 Applebaum